Todd Cahoon (San Jose, Califórnia, 15 de Setembro de 1973) é um ator estadunidense, mais conhecido por seu trabalho na telenovela Watch Over Me, na qual interpretou Jack Porter. Outros trabalhos importantes do ator incluem participações especiais em séries de televisão de sucesso como CSI: NY, Without a Trace e Charmed.

Filmografia

Televisão 
 2010 Burn Notice como Ric Peterson 
 2009 Desperate Housewives como Bill Brown 
 2008 Cold Case como Bruce Donnelly
 2008 The Closer como Ryan Hughes
 2008 CSI: NY como Matt Cooper
 2008 Nip/Tuck como Bob Levitts
 2007 Watch Over Me como Jack Porter
 2006 Zoey 101 como Dean Taylor
 2005 Without a Trace como Jake
 2005 Charmed como Dominic
 1996 Bay State como David Sands

Cinema 
 2009 Surrogates como Brian
 2009 21 and a Wake-Up como Chris Cameron
 2007 The Poughkeepsie Tapes como Ted Bundy
 2002 Destiny como Brad

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos